Motociklistična Velika nagrada Španije 1989 je bila četrta dirka motociklističnega prvenstva v sezoni 1989. Potekala je 30. aprila 1989.

Razred 500 cm3

Svetovno prvenstvo v motociklizmu sezona 1989
1989